La Coppa Italia di pallavolo maschile 2007-2008 è stata la 30ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 27 febbraio al 2 marzo 2008. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la terza volta all'Associazione Sportiva Volley Lube.

Regolamento 
Hanno partecipato al torneo le prime otto squadre classificate al termine del girone d'andata della regular season della Serie A1 2007-08 che hanno quindi disputato quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2007
Pallavolo nel 2008
 2007-2008